Reka Ludoyana kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Streltjanska Luda Jana, vattendrag, Pazardzjik, 
 Luda Jana, vattendrag, Pazardzjik, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar